Фонте́н-ле-Конт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 9 км на південний захід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1501 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3902,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фонтен-ле-Конт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтен-ле-Конт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна